Guldfeber kan syfta på:

 Guldfeber (film) – en amerikansk film från 1925
 Guldfeber (TV-serie) – ett svenskt humorprogram
 Guldfeber – stölderna på Kungliga Myntkabinettet – dokumentärserie från 2020

Se även
Guldrush